"Don’t Tell Me" – wydany w 2000 roku singel Madonny, drugi promujący jej dziewiąty album studyjny, Music, z 2000 roku.
 "Don’t Tell Me" – wydany w 2004 roku singel Avril Lavigne, pierwszy promujący jej drugi album studyjny, Under My Skin, z 2004 roku.